Иван (Йоанче) Григоров Паунчев е български общественик и революционер от Късното българско възраждане в Македония.

Биография 
Роден е в  1844 година в Охрид, произхожда от видния български род Паунчеви. Баща му Григор Я. Паунчев и чичо му Христо Я. Паунчев са крупни търговци и общественици. Около 1854 година са членове на училищното настоятелство, Кузман Шапкарев ги характеризира като „человеци богати, мирни и правдолюбиви“. Иван и сестра му Ефросина през 1859 година са ученици на Кузман Шапкарев.

Фамилиите Паунчеви и Робеви се сродяват чрез женитбата на Иван Г. Паунчев за дъщеря на д-р Константин А. Робев. През 1881 година Иван Паунчев участва в Охридското съзаклятие, но се спасява от арест с бягство; арестуван е обаче тъстът му д-р Робев.

Иван Паунчев се заселва със семейството си в София, столицата на Княжество България, в 1882 година. Работи като държавен чиновник – инспектор към различни фабрики. 

Има четири деца: Григор (р. 1870), Елисавета (р. 1874), Царева (р. 1876) и Христо (р. 1878).

Родословие

Бележки 

Родени в Охрид
Български революционери от Македония
Български общественици от Македония
Иван